The Final («Финал») — альбом 1986 года британского дуэта Wham!. В родной Великобритании стал третьим и последним студийным альбомом коллектива. (В Северной Америке и Японии не выходил. Там вместо него тогда издали одинарный альбом Music from the Edge of Heaven. The Final включал приблизительно те же песни, что были на Music from the Edge of Heaven, и в дополнение к этому крупнейшие хиты.)

В своей (современной) рецензии на сайте AllMusic музыкальный критик Хосе Ф. Промис хвалит этот альбом как «наиболее аккуратное/точное (accurate) собрание хитов дуэта», особо отмечая, что на нём собраны именно те версии, что выходили на синглах и часть из которых до этого на альбомах купить было нельзя. (Так как на альбомах часть песен появлялись в другой версии или ремиксе.)

Список композиций 
Все песни, для которых не указано иное, написаны Джорджем Майклом.

Грампластинки / кассеты 
Сторона 1
 «Wham Rap! (Enjoy What You Do)» (Special US Re-Mix) (Michael, Andrew Ridgeley) — 6:43
 «Young Guns (Go for It!)» (12" version) — 5:09
 «Bad Boys» (12" version) — 4:52
 «Club Tropicana» (Michael, Ridgeley) — 4:25

Сторона 2
 «Wake Me Up Before You Go-Go» — 3:51
 «Careless Whisper» (12" version) (Michael, Ridgeley) — 6:30
 «Freedom» (7" version) — 5:20
 «Last Christmas» (Pudding Mix) — 6:47

Сторона 3
 «Everything She Wants» (Remix) — 6:30
 «I’m Your Man» (Extended Stimulation) — 6:50
 «Blue (Armed with Love)» — 3:50

Сторона 4
 «A Different Corner» — 3:59
 «Battlestations» — 5:27
 «Where Did Your Heart Go?» (David Was, Don Was) — 5:45
 «The Edge of Heaven» — 4:37

CD

Примечания 

Сборники 1986 года
Альбомы Wham!
Сборники Epic Records
Данс-поп-альбомы